Харчевников — фамилия:

 Харчевников, Александр Кондратьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5227; 1 декабря 1835.
 Харчевников, Алексей Васильевич — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Харчевников, Иван Данилович (1699 — 1760-е) — российский купец, первый бургомистр Екатеринбургской ратуши.
 Харчевников, Иван Кондратьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2363; 26 ноября 1811.
 Харчевников, Иван Митрофанович — советский военачальник, полковник
 Харчевников, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 9389; 26 ноября 1854.
 Харчевников, Семён Андреевич (1903—1975) — Герой Социалистического Труда.

Харчевникова 
 Харчевникова, Прасковья Ивановна (1902 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.